LAssociazione Sportiva Dilettantistica Calcio Padova Femminile, meglio conosciuta come Padova Femminile o per brevità come Padova, è un'associazione sportiva di calcio femminile con sede a Padova, istituita nel 2015 dalla collaborazione tra Calcio Padova e Ženský-Padova Femminile. Milita in Serie C.

Storia

Ženský-Padova Femminile 
Nata nell'estate 2008 dalla fusione tra l'A.S.D. Ženský 04 e l'A.C.D. Femminile Padova, si iscrive al campionato di Serie C dove alla prima apparizione vince campionato, Coppa Veneto, Triangolare Regionale e Supercoppa Veneto.

Nel 2011 per via della riforma dei campionati a causa delle difficoltà economiche di alcune società di Serie B e Serie D, approda in Serie A2.

Nel 2013 in Serie A2, si salva, dopo aver vinto la semifinale dei play-out battendo il Tradate Abbiate 1-0, mentre nel 2014 in Serie B arriva 13º in classifica qualificandosi per i play-out. Nel 2015 in Serie B arriva 8º in classifica.

Calcio Padova Femminile
Nel luglio 2015, nasce, dal connubio tra Calcio Padova e Ženský-Padova Femminile, il Calcio Padova Femminile. Da allora, la squadra è riuscita a rimanere in Serie B, piazzandosi tra le prime posizioni in ogni annata tranne nella stagione 2017-2018, quando non riesce a evitare la retrocessione in Serie C.

Cronistoria

Altre sezioni sportive

Calcio a 5 
La società Calcio Padova Femminile, ha anche una sezione di calcio a 5, che il 3 maggio 2017, ha ottenuto la promozione in Serie C e l'anno successivo in Serie A2, dove partecipa al girone B.

Note

Voci correlate 
 Padova
 Calcio Padova
 Unione Calcio Femminile Padova
 Campionato italiano di calcio femminile

Collegamenti esterni